Armamento – armi e i mezzi militari di una nazione, di un veicolo, di un soldato etc.
 Armamento – nella nautica, uomini e mezzi, approntati dall'armatore, necessari per far navigare una nave
 Armamento ferroviario – nella terminologia della tecnica ferroviaria, complesso costruttivo costituito dal binario, dai deviatoi, dalla massicciata e da quanto occorre al montaggio, fissaggio e regolazione della via ferrata su cui corrono i treni